Стока, животиње
 Стока (певач), уметник